«Инциде́нт в Синдзюку» (, ) — фильм режиссёра Дерека Эра, вышедший в 2009 году, в главной роли Джеки Чан. 

В отличие от большинства фильмов с Джеки Чаном, жанр этого фильма можно определить как драма. Премьеры фильма: 22 марта 2009 (33-й Гонконгский международный кинофестиваль), 2 апреля 2009 года (Малайзия, Тайвань, Таиланд, Сингапур), май 2009 года (Япония). Это один из двух фильмов в карьере Джеки Чана, где присутствует постельная сцена с его участием. Другим таким фильмом является «Все в семье».

Сюжет 
Действие фильма происходит в Токио в 1990-х годах. Фильм рассказывает о жизни двух китайских иммигрантов в Японии, которые перебрались туда нелегально. Главный герой фильма — Железная голова (Джеки Чан) отправился в Японию в поисках своей девушки Сю Сю (Сюй Цзинлэй).

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы о якудза
Фильмы о Токио
Фильмы Дерека И